«За пригоршню динамита» (также известен под названиями «Однажды была революция», «С динамитом в кулаке» и «Пригнись, болван!», ) — итальянский художественный фильм режиссёра Серджо Леоне, снятый в 1971 году. Действие фильма происходит в период Мексиканской революции, в главных ролях снялись Род Стайгер и Джеймс Коберн. В конце 60-х началась вторая фаза стиля Леоне, этот фильм вошел в тематическую трилогию, куда также входят     «Однажды на Диком Западе» и «Однажды в Америке», которая охватывает отдельные исторические периоды США: строительство железной дороги, мексиканскую революцию и эпоху «сухого закона».

Сюжет 
Фильм начинается с цитаты Мао Цзэдуна:
 «Революция не светский ужин, не литературное событие, не рисунок и не вышивка, ее нельзя делать изящно и вежливо. Революция — это акт насилия»
Действие происходит во время Мексиканской революции 1910—1917 гг.  Дилижанс, разъезжающий по пустынной дороге,  нехотя подбирает попутчика-мексиканца по имени Хуан Миранд. Всю дорогу члены экипажа, в лице аристократов и священника начинают в издевательской манере обсуждать мексиканцев и дразнит замкнутого и глуповатого  Хуана. Внезапно на дилижанс нападают вооруженные  крестьяне-мексиканцы, а Миранд преображается и  угрожая оружием, насилует пассажирку повозки, а после этого,  ее и раздетых догола остальных членов экипажа сажает в повозку и спускает с холма к свинарнику. Как оказалось, взбунтовавшиеся мексиканцы —  это родственники Хуана. 

Внезапно на холмах происходит несколько взрывов, после этого мимо  семьи Миранда проезжает на мотоцикле ирландец  Джон Мэллори. Хуан стреляет по колесам мотоцикла, на что Джон бросает взрывчатку в дилижанс, в ирландца наставляют ружья, на что тот показывает, что под пальто он полностью  набит взрывчаткой, также у него есть смесь нитроглицерина. Оказывается, Джон спец по взрывчатке и  является участником сопротивления. Хуан подумывает нанять ирландца, чтобы он помог им ограбить Национальный банк Меса-Верде, ограбить который Хуан мечтает всю жизнь. Джон хоть и не сразу, но все же присоединяется к банде Хуана. Но по пути сбегает, запрыгнув в проезжающий мимо поезд. 

Приехав в Меса-Верде, Хуан вместе со своими сыновьями обнаруживает, что банк строго охраняется военными, также он встречает Джона, который по его словам  приехал на поезде в город и все это время  ждал их. Джон знакомит Хуана с подпольным отрядом сопротивления, которым руководит доктор Вильега. Сообща они подрывают вход и проникают внутрь банка, который стал  тюрьмой и вместо золота Хуан вызволяет сотни политических заключенных. Так поневоле Хуан Миранд стал героем революции.

Хуан вместе с семьёй, того не желая, присоединяются к сопротивлению. Джон и Хуан добровольно остаются с двумя пулеметами и динамитом. Большая часть отряда противостоящей  армии уничтожается при переходе через мост, который взорвал Джон. Полковник Реза, командующий броневиком, выживает. Но после этого Джон и Хуан обнаруживают, что  все их товарищи, включая отца и сыновей Хуана  были расстреляны в пещере. Охваченный горем и ненавистью, Хуан отправляется сражаться с армией в одиночку, но попадает в плен. Джон пробирается в лагерь, где становится свидетелем расстрела многих своих собратьев-революционеров и спасает Хуана от расстрела в последний миг, бросив взрывчатку в отряд. Во время расстрела Джон видит Вильегу, зрителю понятно, что Вильега выдал всех своих соратников. После Джон и Хуан сбегают на мотоцикле. Они прячутся в вагоне для животных в поезде. Поезд останавливается, чтобы забрать тирана-губернатора Дона Хайме, который бежит (с небольшим состоянием) от революционных сил Панчо Вилья и Эмилиано Сапата. Поскольку поезд попал в засаду, Джон, в качестве проверки лояльности Хуана, позволяет ему выбирать между стрельбой в губернатора и получением от него взятки. Хуан убивает Хайме, также крадет добычу губернатора. Когда двери вагона открываются, большая толпа встречает Хуана и снова провозглашает его  великим героем революции. Деньги забрал революционный генерал Сантерна.

В поезде с командирами, к Джону и Хуану присоединился доктор Вильега, который неожиданно выжил после той засады в пещере. Один Джон догадывается о предательстве Вильеги. Также герои узнают, что силы Панчо Вильи будут задержаны на 24 часа и что через несколько часов вечером прибудет армейский поезд с 1000 солдатами и тяжелым оружием во главе с полковником Реза, что превосходит силы повстанцев. Джон предлагает оснастить локомотив динамитом и столкнуть его с поездом противника. Ему нужен еще один человек, но вместо того, чтобы взять Хуана, он выбирает доктора Вильега. Тому становится ясно, что Джон знает о его предательстве, но Джон говорит, что раньше он судил людей, но больше не знает во что верить. В момент столкновения Джон  выпрыгивает  с локомотива, но Вильега, чувствуя себя виноватым, остается на борту. Джон прыгает вовремя, и два поезда сталкиваются и взрываются.

Начинается сражение между армией и мексиканскими революционерами, полковник Реза смертельно ранит Джона, а Хуан, подбежавший на поле боя к этому моменту, расстреливает полковника из пулемета. Умирающий Джон говорит Хуану, что Вильега умер как герой, а после Джон вспоминает любимую женщину и своего лучшего друга. Хуан отправляется за помощью. Джон подрывает себя, закуривая сигарету со взрывчаткой, как при первой встрече с Хуаном.

Команда 
 В ролях 
 Род Стайгер — Хуан Миранда
 Джеймс Коберн — Джон «Шон» Мэллори
 Ромоло Валли — доктор Вильега
 Мария Монти — Аделита
 Рик Батталья — генерал Сантерна
 Франко Грациоси — губернатор Хайме
 Антуан Сент-Джон — полковник Гюнтер Реза
 Дэвид Уорбек — Нолан
 Вивьен Чандлер — Колин
 Джулио Баттиферри — Мигель Съёмочная группа 
 Сюжет: Серджо Леоне, Серджо Донати
 Сценарий: Лучано Винченцони, Серджо Донати, Серджо Леоне
 Английская версия: 
 Художник: Андреа Крисанти
 Декорации: Дарио Микели
 Костюмы: Франко Чаретти
 Монтаж: Нино Барали
 Композитор: Эннио Морриконе 
 Оператор: Джузепе Руццолини

Технические данные 
Оригинальный негатив фильма снят сферической оптикой в широкоэкранном кашетированном формате «Технископ» () на стандартной 35-мм киноплёнке с оригинальным соотношением сторон кадра 2,33:1. Широкоэкранные прокатные фильмокопии печатались с оптическим анаморфированием негатива и обладали соотношением сторон 2,35:1. Гидротипная печать прокатных копий велась по процессу «Техниколор» (). Оригинальная фонограмма — оптическая одноканальная.

Примечания

Ссылки 
 
 

Спагетти-вестерны
Фильмы Серджо Леоне
Фильмы Италии 1971 года
Фильмы о Мексиканской революции